Robert Piloty ist der Name folgender Personen:

* Robert Piloty (Jurist) (1863–1926), deutscher Rechtswissenschaftler, Kunstsammler und Politiker (DDP)
 Robert Piloty (Informatiker) (1924–2013), deutscher Informatiker und Hochschullehrer